Головинская — топоним или женская форма фамилии Головинский.

 Головинская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Головинская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Головинская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Головинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Головинская — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Разное 
 Головинская волость — административный центр (деревня) Угличского муниципального района России
 Головинская колонна — памятник в Твери
 Головинская набережная — улица в Москве

См. также 
 Головин
 Головина
 Головинка
 Головино
 Головинский
 Головинское